Okręty US Navy o nazwie USS "Bremerton":
 Pierwszy "Bremerton" (CA-130) był ciężkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1945-1960.
 Drugi "Bremerton" (SSN-698) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1981.

Bremerton